Рамщайн може да се отнася за:
 Рамщайн-Мизенбах, град в Германия, провинция Райнланд-Пфалц
 Рамщайн, военновъздушна база край града
 Рамщайн, катастрофа на авиошоуто на летището през 1988 г.
 „Рамщайн“, германска музикална група